Afanassjewa ist der Familienname folgender Personen:

 Aljona Afanassjewa (* 1987), ukrainische Billardspielerin
 Jelena Alexandrowna Afanassjewa (* 1967), russische Leichtathletin
 Jelena Wladimirowna Afanassjewa (* 1975), russische Politikerin
 Klawdija Jurjewna Afanassjewa (* 1996), russische Leichtathletin
 Nina Jelissejewna Afanassjewa (* 1939), russisch-samische Minderheitenaktivistin
 Tatjana Ehrenfest-Afanassjewa (1876–1964), russisch-niederländische Physikerin
 Wiktorija Afanassjewa (* 1984), kasachische Biathletin
 Xenija Dmitrijewna Afanassjewa (* 1991), russische Turnerin

Siehe auch:
 Afanassjew